

Geografia 
Azja:
 Java – obcojęzyczna nazwa indonezyjskiej wyspy Jawa
 Java – obcojęzyczna nazwa miasta Dżawa w Osetii Południowej (w Gruzji)
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Java – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Walworth
 Java – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Java (ang. Java Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wyoming

Produkty spożywcze 
 Java – rodzaj kawy

Sztuka i muzyka popularna 
 Java – singel Augustusa Pablo

Informatyka 
 Java – język programowania
 Java – oprogramowanie firmy Sun (przejętej przez Oracle)
 wirtualna maszyna Javy

Technika wojskowa 
 Java – typ holenderskich lekkich krążowników
 Hr. Ms. Java – holenderski krążownik z okresu II wojny światowej

Zobacz też 

 Jawa (ujednoznacznienie)